Francesco Barberini (1597–1679) — cardeal, sobrinho de Papa Urbano VIII
 Francesco Barberini (1662–1738) — cardeal, sobrinho-neto do anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos